V wie Vendetta (englisch: V for Vendetta) steht für:
 V wie Vendetta (Comic), Graphic Novel von Alan Moore und David Lloyd, die 1982 veröffentlicht wurde
 V wie Vendetta (Film), Verfilmung des Comics von James McTeigue aus dem Jahr 2006